Reginbald steht für:

 Reginbald I. (Speyer) († 950), Bischof von Speyer
 Reginbald II. von Dillingen († 1039), Bischof von Speyer

Siehe auch:
 Reginald